Muzaffarnagar (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Muzaffarnagar (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Muzaffarnagar